St Ives est un toponyme anglo-saxon dont l'étymologie est en rapport direct avec les prénoms d'origine celtique signifiant "l'if" , c'est-à-dire un équivalent des prénoms Yves, Erwan, Ivo, etc. Les divers St. Ives anglo-saxons sont distincts et ne doivent pas être confondus avec le saint breton Yves de Tréguier ().

Lieux

Australie 

 St. Ives (Australie)

Royaume-Uni 

 St Ives est une ville du Cambridgeshire.
 St Ives est une ville de Cornouailles.
 St Ives est une circonscription électorale de Cornouailles.
 St Ives est un village du Dorset.

Littérature
St. Ives, un roman de Robert Louis Stevenson

Cinéma
St. Ives, un film avec Charles Bronson
St. Ives, un  film avec Jean-Marc Barr et Miranda Richardson

Chanson
 As I Was Going to St Ives, une comptine anglaise

it:Sant'Ivo